Багачка — село в Україні, Троїцькому районі Луганської області

Річки 
 Багачка — ліва притока Убеді (Чернігівська область).

Річки в Полтавській області
 Багачка — ліва притока Сули (басейн Дніпра). Довжина 12 км. Тече територією Хорольського району. На її березі розташоване село Покровська Багачка.
 Багачка — права притока Псла (басейн Дніпра). Довжина 11,2 км. Тече територією Великобагачанського району. На її березі розміщені смт Велика Багачка та село Кротівщина.
 Багачка — притока Ворскли. Тече територією Диканського району.

Див. також
 Багачка Перша